Con Magyar királyi honvédség ci si può riferire alle seguenti forze armate:
 Magyar királyi honvédség (1867-1918) ("Regio esercito ungherese") o Honvéd ("Regio esercito ungherese") – milizia territoriale ungherese, componente, insieme alla corrispettiva austriaca (k.k. Landwehr) ed all'esercito comune (Gemeinsame Armee), dell'Imperial regio Esercito austro-ungarico fino al 1918.
 Magyar királyi honvédség (1922-1945) ("Regio esercito ungherese") – esercito del Regno d'Ungheria creato dopo l'indipendenza dall'Impero austro-ungarico nel 1918.